Chochriakow, ros. Хохряков - nazwisko rosyjskie
 Siemion Chochriakow – major Armii Czerwonej, dowódca oddziału wyzwalającego Częstochowę
 Wiktor Chochriakow – radziecki aktor